Live in Detroit! – album dei Thor del 1985
 Live in Detroit – album dei The Doors del 2000
 Live in Detroit – album di Peter Frampton del 2000
 Live in Detroit - 1984 – album dei Black 'N Blue del 2002
 Live in Detroit – EP dei Thursday del 2003
 Live in Detroit – DVD dei The Stooges del 2004